

Presentación previa 
Matwé Middelkoop y Boy Westerhof eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Ariel Behar y Eduardo Dischinger ganaron el título tras derrotar en la final Aslan Karatsev y Andrey Kuznetsov.

Cabeza de serie 

  Sergio Galdós /  Fabricio Neis (Cuartos de final)
  Adam Hubble /  Alexandre Sidorenko (Semifinales)

<ol start=3>
  Aslan Karatsev /  Andrey Kuznetsov ''(Finalistas)
  Sander Arends /  Niels Lootsma ''(Semifinales)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Scheveningen 2015